Kurt Uhlig ist der Name folgender Personen:

* Kurt Uhlig (Schauspieler) (1887–1943), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Kurt Uhlig (Politiker) (Adolf Kurt Uhlig; 1888–1958), deutscher Politiker (SPD), MdR

Siehe auch:
 Kurt Uhlik, österreichischer Verwaltungsjurist